Seda peut se référer à :
 Seda, un district de la province du Sichuan en Chine ;
 Seda, un village de la province des petites îles de la Sonde orientales en Indonésie situé sur l'île de Roti ;
 Seda, une ville du Nord de la Lettonie ;
 Seda, une ville du Nord-Ouest de la Lituanie ;
 Seda, hameau de la commune d'Alter do Chão au Portugal ;
 Seda est une localité de la République démocratique du Congo ;
 Standard d’Échange de Données pour l’Archivage (SEDA), standard français qui modélise les échanges pouvant avoir lieu entre différents acteurs de l'archivage de documents.

Personnalité 
Seda Aznavour, fille de Charles Aznavour

Homonymie de toponyme
Seda est un prénom d'origine persane